Skarvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skarvsjön, Gästrikland – sjö i Gävle kommun,  (1,45 km²)
Skarvsjön, Jämtland – sjö i Strömsunds kommun,  (23,4 ha)
Skarvsjön, Lappland – sjö i Storumans kommun,  (8,66 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn